Il Gruppo Mondiale (World Group in inglese) è il più alto livello della Coppa Davis 2016. Le otto squadre perdenti il primo turno devono prendere parte agli spareggi per evitare la retrocessione e al contempo assicurarsi la permanenza nel Gruppo Mondiale.

Squadre partecipanti 

 

Teste di serie:

Tabellone

Primo turno

Gran Bretagna vs. Giappone

Serbia vs. Kazakistan

Italia vs. Svizzera

Polonia vs. Argentina

Francia vs. Canada

Germania vs. Rep. Ceca

Australia vs. Stati Uniti

Belgio vs. Croazia

Quarti di finale

Serbia vs. Gran Bretagna

Italia vs. Argentina

Repubblica Ceca vs. Francia

Stati Uniti vs. Croazia

Semifinali

Gran Bretagna vs. Argentina

Croazia vs. Francia

Finale

Croazia vs. Argentina

Note

Voci correlate
Coppa Davis 2016
Coppa Davis 2016 Spareggi Gruppo Mondiale

Gruppo Mondiale